Каспер Бёгелунн Нильсен (; ) — датский футболист, защитник.

Биография 
Родился в Оденсе, выступал за молодёжный составе местной команды «Оденсе». За время, проведенное там, был капитаном сборной Дании различных возрастов, был признан лучшим футболистом Дании до 17 лет.

В марте 1997 года подписал первый профессиональный контракт с ПСВ, который тренировал датчанин Франк Арнесен. С января 1998 два года провел в резерве, за основу дебютировал в марте 2000 года при Эрике Геретсе. В сезоне 2001/02 провел за ПСВ 24 матча, а в следующем — стал чемпионом Голландии. В связи с травмой, полученной осенью 2004 года, уступил место в основном составе Андре Ойеру. Тем не менее, вместе с командой выиграл и чемпионат, и Кубок страны.

Летом 2005 года перешёл в «Боруссию» (Мёнхенгладбах). 27 августа отличился в игре против «Шальке 04». В январе 2006 этот гол признали лучшим в году. В 2007 году «Боруссия» вылетела из Бундеслиги, однако Нильсен клуб не покинул.

Летом 2008 года вернулся в Данию, заключив контракт с действующими чемпионами «Ольборгом».

Карьера в сборной 
После успешных игр в ПСВ был вызван в национальную сборную в феврале 2002 года Мортеном Ольсоном. Принимал участие в матчах чемпионата мира, дважды выходя на замену. На чемпионате Европы-2004 в перерыве заменил Никласа Йенсена, после чего получил место в основном составе.

Из-за травмы в 2004 году перестал вызываться в сборную, провел за команду ещё три матча: один — в августе 2007 года и два — осенью 2008.

Достижения 
 Лучший игрок Дании до 17 лет: 1996
 Чемпион Нидерландов: 2003, 2005
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2005

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Ольборг»